Die Nord/LB Open 2009 waren ein Tennisturnier, das vom 30. Juni bis 5. Juli 2009 in Braunschweig stattfand. Es war die 16. Ausgabe des Turniers und Teil der ATP Challenger Tour 2009. Gespielt wurde im Freien auf Sand.

Die Einzelkonkurrenz gewann der an Position drei gesetzte Óscar Hernández, der im Finale den an Position sieben gesetzten Teimuras Gabaschwili in drei Sätzen besiegte. Hernandez gewann im Jahr zuvor an der Seite von Marco Crugnola die Doppelkonkurrenz. Beide Spieler traten in diesem Jahr nicht mehr im Doppelwettbewerb an. Der Einzelsieger des Vorjahres, Nicolas Devilder, schied in diesem Jahr in der ersten Runde aus.
Im Doppel konnten sich die topgesetzten Johan Brunström und Jean-Julien Rojer im Finale gegen die ungesetzten Brian Dabul und Nicolás Massú durchsetzen. Sie blieben dabei während des gesamten Turniers ohne einen Satzverlust.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Im Vorfeld gab es eine verletzungsbedingte Absage. Der an vier gesetzte Ivo Minář konnte aufgrund einer Rückenverletzung nicht antreten. Für ihn rückte Carlos Poch Gradin als Lucky Loser ins Hauptfeld.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 49 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 49 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 48 kB)

ATP Challenger Tour 2009
Tennisturnier in Braunschweig